Staatliches Konservatorium ist Titel von:
 Moskauer Konservatorium
 Staatliches Konservatorium Kasan
 Staatliches Konservatorium Jerewan
 Staatliches Wano-Saradschischwili-Konservatorium, Georgien
 Staatliches Litauisches Konservatorium
 Sankt Petersburger Konservatorium